Italiaans voetbalelftal onder 16 (mannen) 
Italiaans voetbalelftal onder 16 (vrouwen)